El príncipe Francisco de Paula Ulrico Kinsky de Wchinitz y Tettau fue un noble y general bohemio al servicio de la Casa de Habsburgo. Nació en Zlonice, Bohemia, 23 de junio de 1726, y murió en Praga, Bohemia (actual República Checa) el 19 de diciembre de 1792.

Originalmente siguió una carrera como burócrata en el servicio del estado Habsburgo, heredó las propiedades familiares y el título tras la muerte de su padre y de su tío en 1749, y la muerte sin descendencia de su primo en 1752. Al suceder, abandonó el servicio de estado y se unió al ejército Habsburgo. Se distinguió en varias batallas de la Guerra de los Siete Años, particularmente en las batallas de Lobositz y Kolin. Se retiró del ejército en 1778, justo antes de la Guerra de Sucesión Bávara, para cuidar de sus extensas propiedades en Moravia, Bohemia, y Viena. Murió en 1792.

Familia y carrera 
Su padre, el conde Felipe Kinsky de Wchinitz y Tettau (1700-1749), fue un administrador del estado Habsburgo, jurista y embajador en la Corte de San Jaime. Contrajo matrimonio con María Carolina, Condesa de Martinitz en 1722: de este matrimonio tuvo cuatro hijos y cuatro hijas. Para el hijo mayor, Francisco de Paula Ulrico, planeó un carrera al servicio del gobierno, similar a la suya, que su hijo aceptó. Francisco de Paula Ulrico sirvió por un corto tiempo en el Hofrat (Alto Consejo) en un puesto jurídico. Mientras se hallaba en esta rama del servicio al estado, el 12 de septiembre de 1749, contrajo matrimonio con María Sidonia, Condesa de Hohenzollern-Hechingen (1729-1815); tuvieron cuatro vástagos: Felipe José, José, Wenceslao Octavio y María Ana.

En 1752, su primo, el príncipe Francisco José, murió sin hijos; su propio padre había muerto en 1749, como su tío. La sede alodial fue a él. Después de su sucesión, abandonó el servicio de estado burocrático y se unió al Ejército. Fue asignado al Regimiento Colledo en 1754, y al año siguiente, fue promovido a coronel y comandante de regimiento. Lideró a su regimiento durante la batalla de Lobositz, la primera batalla de la Guerra de los Siete Años y al año siguiente fue promovido a Mayor General, el 25 de junio de 1757 (efectivo el 26 de enero de 1757).

En la segunda campaña de la guerra, en 1757, comandó el Regimiento de Infantería Bolla, en la victoria austriaca en la Batalla de Kolin. Durante la batalla, condujo a su regimiento a un lugar apartado, un terreno bajo donde fijaron sus bayonetas y cayeron sobre el flanco prusiano; su regimiento combatió contra una fuerza que le doblaba en número, y los prusianos estaban armados con dos cañones. En la batalla fue herido tan gravemente que tuvo que ser evacuado del campo de batalla. Según se informa, el general Loudon escribió a la emperatriz que debía poner la Orden en la bandera del regimiento. Recibió la Cruz de Caballero de la Orden Militar de María Teresa el 7 de marzo de 1758.

Volvió sobre el terreno para la batalla de Mansfeld, en septiembre de ese año, su caballo murió de una bala de cañón, y él recibió una severa contusión. En la tercera campaña, participó en la batalla de Hochkirch, en la que Leopold Josef Graf Daun planeó un ataque temprano por la mañana sobre el campo prusiano. En esta batalla, perdió dos caballos cuando fueron disparados desde abajo. Recibió la Cruz de Comandante el 15 de septiembre de 1758, y fue promovido a Teniente Mariscal de Campo el 19 de marzo de 1759.

En 1767, fue seleccionado como Feldzeugmeister, General de Artillería; también se convirtió en miembro del Consejo Privado Imperial el 28 de enero de 1767. Sirvió como Director-General de Artillería, de febrero de 1772 a 1778, cuando fue ascendido a Mariscal de Campo en marzo de ese año. En esta capacidad, participó en la Guerra de Sucesión Bávara. En 1761, el emperador lo eligió como Coronel Propietario (Inhaber) del Regimiento de Infantería nº 36, un puesto que mantuvo hasta su muerte el 18 de diciembre de 1792. Se retiró del ejército en 1779, y entonces gestionó sus amplias propiedades en Viena, Praga y Moravia. Recibió la Insigne Orden del Toisón de Oro el 21 de septiembre de 1771.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
  Wurzbach, Constant von. Biographisches lexikon des kaiserthums Österreich. Vienna: k. u. k Hof-und staatsdruckerei, 1856-91, vol. 11.

Kinsky
Mariscales de campo de Austria
Príncipes de Austria
Nobles de Austria del siglo XVIII
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)